Weitenriedgraben ist ein Gewässername:

 Weitenriedgraben (Lauchert), rechter Auengraben zur Lauchert vor Hornstein, Gemeinde Bingen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Weitenriedgraben (Radolfzeller Aach), linker Zufluss der Radolfzeller Aach nach Volkertshausen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg